Stol har flere betydninger:

 Stol – et møbel til at sidde på.
 Stol (strengeinstrument) – et stykke hårdt træ, hvorpå strengene hviler på f.eks. en violin.
 Stol (cykling) – i cykling udtrykket for ligge bag en hjælperytter for blive hjulpet op til feltet.

Se også
 STOL – en forkortelse inden for flyvning for Short Take-Off and Landing.
 Elektrisk stol – en udrustning, som har været i udstrakt brug i USA til henrettelse af dødsdømte forbrydere.
 Den Hellige Stol – en betegnelse for paveembedet
 22. februar – dagens navn er Peters stol.
 Domstol – offentligt forum, der har myndighed til at foretage rettergang.